Adriano Banchieri – włoski kompozytor, organista, teoretyk muzyki i pedagog
 Adriano Celentano – włoski piosenkarz, aktor i reżyser
 Adriano Panatta – włoski tenisista
 Adriano Correia (ur. 1984) – brazylijski piłkarz
 Adriano Leite Ribeiro (ur. 1982) – brazylijski piłkarz
 Adriano Vieira Louzada (ur. 1979) – brazylijski piłkarz
 Luiz Adriano (ur. 1987) – brazylijski piłkarz

Zobacz też